QA:
 QA (от ) — ISO 3166-1 alpha-2 код Катара; см. также доменное имя .qa.
 QA (от ) — обеспечение качества; для SQA (от ) см. Тестирование программного обеспечения.
 Вопросно-ответная система (QA-система; от  — ) — информационная система, способная принимать вопросы и отвечать на них на естественном языке.
 QA — устройство телеприсутствия компании Anybots.